Landkreis Plauen ist der Name folgender Landkreise in Sachsen:

 Landkreis Plauen (1939–1952), siehe Amtshauptmannschaft Plauen
 Landkreis Plauen (1990–1995), siehe Kreis Plauen-Land